Франсуа́ Клер (; род. 18 апреля 1983, Бурк-ан-Брес) — французский футболист, выступавший на позиции защитника. Выступал в сборной Франции.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2002 году в лионском «Олимпике», в 2004 году перешёл в «Тулузу», а в 2005 году вернулся в «Олимпик», за который играл в течение пяти лет, а в 2010 году перебрался в «Ниццу».

За национальную сборную Франции играет с 2006 года. Участник чемпионата Европы 2008 года.

Достижения 
 Чемпион Франции (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка французской лиги (1): 2012/13

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте лионского «Олимпика»  
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Газелек»